

Geografia 
 Canada
 Larouche – comune nella provincia del Québec

Persone 
 Justin LaRouche – ex wrestler statunitense
 Lyndon LaRouche – politico e attivista statunitense, che ha legato il suo nome al Movimento internazionale per i diritti civili - Solidarietà
 Nadya Larouche – autrice canadese di letteratura e teatro per bambini e ragazzi
 Pierre Larouche – ex giocatore di hockey su ghiaccio canadese

Pagine correlate 
 Rouche